Neverwinter Nights désigne plusieurs jeux vidéo :
Neverwinter Nights, un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur de 1991.
Neverwinter Nights, un jeu de rôle de 2002 développé par BioWare.
Neverwinter Nights 2, un jeu de rôle de 2006 développé par Obsidian Entertainment.

Neverwinter Nights désigne également un livre :
Neverwinter Nights.